AW of Aw kan verwijzen naar:
 AW, de ISO-landcode voor Aruba
 .aw, het internetlandcode topleveldomein van Aruba
 a.w., aangehaald werk
 Aw-klimaat, het (tropisch) savanneklimaat
 Aw-waarde, een maat voor de hoeveelheid vrij water die aanwezig is in een product
 Archiefwet, Nederlandse wet die het beheer en de toegang van overheidsarchieven regelt
 Auteurswet, Nederlandse wet die het auteursrecht regelt
 Ambtenarenwet (Nederland)